I Play-off della AFC Champions League 2014 sono i turni preliminari a cui prendono parte 19 squadre da 15 nazioni. Le 4 vincenti del terzo turno si qualificano per la fase a gironi.

Tabellone

Asia Occidentale

Asia Orientale

Primo turno

Asia Occidentale

Asia Orientale

Secondo turno

Asia Occidentale

Asia Orientale

Note 

AFC Champions League 2014